Ganesa ponsonbyi är en snäckart som beskrevs av Philippe Dautzenberg och Fischer 1879. Ganesa ponsonbyi ingår i släktet Ganesa och familjen Skeneidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
ponsonbyi